Џули Волтерс (; рођена 22. фебруара 1950. у Бирмингему) енглеска је глумица и књижевница.

Филмографија 

|-
|-
| 1983. || Подучавајући Риту|| -{Educating Rita}-||Сузан "Рита" Вајт||
|-
| 1985. || Носиће розу пиџаму|| -{She'll Be Wearing Pink Pyjamas}-||Френ||
|-
| 1985. || Граница у пламену|| -{Car Trouble}-||Жаклин Спонџ||
|-
| 1987. || Личне услуге|| -{Personal Services}-||Кристина Пејнтер||
|-
| 1987. || Начуљи уши|| -{Prick Up Your Ears}-||Елси Ортон||
|-
| 1988. || Бастер|| -{Buster}-||Џун Едвардс||
|-
| 1988. || Мек звани Оштрица|| -{Mack the Knife}-||госпођа Пичам||
|-
| 2000. || Убити оца или како волети своју мајку|| -{Killing Dad or How to Love Your Mother}-||Џудит||
|-
| 1991. || Школа степовања|| -{Stepping Out}-||Вера||
|-
| 1992. || Попут жене|| -{Just Like a Woman}-||Моника||
|-
| 1994. || Сестро, моја сестро|| -{Sister My Sister}-||Мадам Дензард||
|-
| 1996. || Интимни односи|| -{Intimate Relations}-||Марџори Бизли||
|-
| 1998. || Девојачко вече|| -{Girls' Night}-||Џеки Симпсон||
|-
| 1998. || Титански град|| -{Titanic Town}-||Берни Макфелими||
|-
| 2000. || Били Елиот|| -{Billy Elliot}-||госпођа Вилкинсон||
|-
| 2000. ||Све је заборављено|| -{All Forgotten}-||принцеза Засјекин||
|-
| 2001. || Хари Потер и Камен мудрости ||-{Harry Potter and the Philosopher's Stone}-|| Моли Визли ||
|-
| 2002. || Хари Потер и Дворана тајни || -{Harry Potter and the Chamber of Secrets}-||Моли Визли||
|-
| 2002. || Пре него што одеш|| -{Before You Go}-||Тереза||
|-
| 2003. || Девојке са календара|| -{Calendar Girls}-||Ени||
|-
| 2004. || Хари Потер и Затвореник из Аскабана || -{Harry Potter and the Prisoner of Azkaban}-||Моли Визли||
|-
| 2004. ||Микибо и ја|| -{Mickybo and Me}-||Микибоова мама||
|-
| 2005. ||Бла-Бла|| -{Wah-Wah}-||Гвен Трахерн||
|-
| 2006. ||Часови вожње|| -{Driving Lessons}-||Иви Волтон||
|-
| 2005. || Хари Потер и Ред феникса || -{Harry Potter and the Order of the Phoenix}-|| Моли Визли||
|-
| 2007. || Прича о Џејн|| -{Becoming Jane}-||госпођа Остин||
|-
| 2008. || Мама миа!|| -{Mamma Mia!}-||Рози||
|-
| 2009. || Хари Потер и Полукрвни принц ||-{Harry Potter and the Half-Blood Prince}- ||Моли Визли||
|-
| 2010. || Хари Потер и реликвије Смрти: Први део || -{Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1}-||Моли Визли||
|-
| 2012. || Гномео и Јулија|| -{Gnomeo and Juliet}-||госпођица Монтаг||глас
|-
| 2011. || Хари Потер и реликвије Смрти: Други део ||-{Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2}- || Моли Визли||
|-
| 2012. || Храбра Мерида|| -{Brave}-||вештица||глас
|-
| 2013. || Ефи Греј|| -{Effie Gray }-||госпођа Раскин||
|-
| 2013. || Џастин и храбри витезови|| -{Justin and the Knights of Valour}-||бака||глас
|-
| 2013. || Једна шанса|| -{One Chance}-||Ивон Потс||
|-
| 2013. || Хари Хил: Филм|| -{The Harry Hill Movie}-||Харијева бака||
|-
| 2014. || Меда Педингтон|| -{Paddington}-||госпођа Берд||
|-
| 2015. || Бруклин|| -{Brooklyn}-||госпођа Кехо||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1950.
Људи из Бирмингема
Енглеске глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Глумци у филмском серијалу Хари Потер
Амерички гласовни глумци